Пи́сек ( , бывш. ) — город на юге Чехии, муниципалитет с расширенными полномочиями и административный центр района Писек Южночешского края, на реке Отаве (левый приток Влтавы).

История 
Археологические раскопки демонстрируют поселения людей в северном районе современного города Писек ещё во времена палеолита. В средневековье здесь жили кельты, что доказывается обнаружением двух курганных захоронений с сокровищами кельтов из золотых изделий, слитков и серебряных украшений.

С конца 12 века на правом берегу реки Отава размещались деревенские поселения. Эти поселения и назывались песчаными — Писек, где сформировался торговый центр Святого Вацлава. Впервые упоминание о поселении Писек обнаруживается в Уставе короля Вацлава I от 1243 года, где писалось о планировании строительства королевского замка на скалистом берегу реки.

В 1254 году, сыном Вацлава I — королём Пршемыслом Отакаром II, на месте этих поселений основывается город. Своим названием город обязан прибрежным пескам, богатым цветными металлами. Именно они принесли городу славу в средние века — в них находили золото.

Экономика 
Машиностроение, трикотажная и пищевая промышленность.

По территории Писека проходит магистральный газопровод.

Достопримечательности 
В центральной части города — большое количество исторических зданий. 

Интересен каменный мост, построенный в 1263—1265 годах — старейший в Чехии каменный мост через Отаву. 

В центре также стоит бывший королевский замок, который в XVIII веке был перестроен в ратушу и пивоварню, и раннеготический костёл Рождества Девы Марии XIII века. 

Ежегодно проводятся фестивали — кинематографический, музыкальный и др.

Имеется музей. Близ города — замки Орлик и Звиков.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Районные центры Чехии